

França 
Aquitânia
 Clermont (Landes)
 Clermont-Dessous
 Clermont-Soubiran
 Clermont-d'Excideuil
 Clermont-de-Beauregard

Auvergne
 Clermont-Ferrand

Midi-Pyrénées
 Clermont-Pouyguillès 

Picardia
 Clermont-les-Fermes
 Clermont (Oise)
Cambronne-lès-Clermont
 Neuilly-sous-Clermont
 Thury-sous-Clermont

Languedoc-Roussillon
 Clermont-l'Hérault
 Clermont-sur-Lauquet

Lorena
 Clermont-en-Argonne

Bégica 
 Thimister-Clermont — município da região da Valônia

Estados Unidos 
 Condado de Clermont — condado do estado de Ohio
 Clermont (Flórida)
 Clermont (Geórgia)
 Clermont (Indiana)
 Clermont (Iowa)

Outros 
 Concílio de Clermont — concílio realizado em 1095
 Abraão de Clermont — monge cristão do século V

Desambiguação
Desambiguações de topônimos